Willem Jansz van Loon (1537-1618), medeoprichter van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)
 Willem van Loon (politicus) (1794-1847), buitengewoon lid Tweede Kamer
 Willem van Loon (atleet) (1891-1975), Nederlands sporter